Francesco Crasso, o Grassi (1500-1566) – politico e cardinale italiano
Francesco Grassi – vescovo di Chioggia dal 1640 al 1669
Francesco Andrea Grassi (1661-1712) – vescovo di Caorle dal 1700 al 1712
Francesco Grassi (1685-1762) – archeologo, antiquario, filologo e bibliografo italiano
Francesco Grassi (1750-1818) – scrittore italiano